A Girl like Me – album di Emma Bunton del 2001
 A Girl like Me – album di Nikkole del 2005
 A Girl like Me – album di Rihanna del 2006